Marie Girard peut faire référence à :
 Marie Girard (1956-1996), batteuse française, membre du groupe de musique Marie et les Garçons ;
 Marie Girard, personnage récurrent des séries télévisées d'AB Productions, notamment Premiers Baisers, interprété par Christiane Ludot ; 
 Marie Girard, personnage d'une autre série d'AB Productions, Le Miel et les Abeilles, interprété par Valérie Mélignon.